Schiffer:
 András Schiffer – węgierski prawnik i polityk
 Claudia Schiffer – niemiecka modelka 
 Egidius Schiffer – niemiecki seryjny morderca